Stati Uniti d'America
Elmdale – città della Contea di Chase, Kansas
Elmdale – città della Contea di Morrison, Minnesota